Берлинский музей имени Брёхана () — художественный музей в Берлине, названный в честь его основателя, коллекционера искусства Карла Х. Брёхана и расположенный в неоклассицистском здании бывшей пехотной казармы напротив Шарлоттенбургского дворца. В своей экспозиции музейное учреждение земельного уровня специализируется на прикладном и изобразительном искусстве в стилях модерн, ар-деко и функционализм. В залах музея представлены произведения из стекла, керамики, фарфора и металлов в комбинации с предметами мебели, коврами, осветительными приборами, произведениями графики и живописи.

Карл Брёхан с 1966 года собирал произведения искусства модерна и арт-деко и в 1981 году по случаю своего 60-летия подарил коллекцию городу Берлину. Брёхан последовательно пополнял художественную коллекцию, которая с 1973 года размещалась на вилле в берлинском районе Далем. 14 октября 1983 года коллекция Брёхана въехала в историческое здание в Шарлоттенбурге. В 1994 году Музей Брёхана получил статус земельного.

Литература 
 
 30 Jahre Bröhan-Museum Berlin. Kunsthandwerk und Industriedesign. Bildergalerie. Berlin, Leipzig 2002, ISBN 3-9807894-2-X.
 Bröhan-Museum Berlin — Jugendstil — Art Déco — Funktionalismus. Prestel, München, Berlin, London, New York 2006, ISBN 3-7913-3573-1.

Музеи Берлина
Художественные музеи Германии
Шарлоттенбург (район Берлина)
Музеи декоративно-прикладного искусства
Музеи, основанные в 1983 году